Siattorsuit bezeichnet:
 Siattorsuit (Insel, Aasiaat) (auch Siattut, Appat Karrarliat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Siattorsuit (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland